George Montgomery (1562–1621) püspök
 George Montgomery (1916–2000) amerikai színész
 George Montgomery (1962) amerikai kosárlabdázó